Азеластин (Аллергодил) — лекарственное средство, H1-гистаминовый блокатор, оказывает антигистаминное, противоаллергическое и мембраностабилизирующее действие, снижает проницаемость капилляров и экссудацию, стабилизирует мембрану тучных клеток и препятствует высвобождению из них биологически активных веществ (гистамин, серотонин, лейкотриены, фактор, активирующий тромбоциты и др.).

Представляет собой рацемическую смесь энантиомеров 4-[(4-хлорфенил) метил]-2-(гексагидро-1-метил-1Н-азепин-4-ил)-1(2Н)-фталазинон (и в виде гидрохлорида), разница в активности энантиомеров при исследованиях in vitro не обнаружена.

Производное фталазинона. Ограничено растворяется в воде, метиловом спирте и пропиленгликоле, слабо растворяется в этиловом, октиловом спирте и глицерине.

Выпускается в виде глазных капель (0,5 мг/мл) и спрея для интраназального применения (0,1%-й раствор, 0,14 мг/доза).

Азеластин был запатентован в 1971 году и используется с 1986 года.

Фармакодинамика 
Гидрохлорид азеластина производное фталазинона новой структуры, оказывает пролонгированное антиаллергическое действие. Обладает выраженными селективными свойствами антагониста гистаминовых H1-рецепторов.

Азеластин подавляет синтез или высвобождение химических медиаторов, участвующих на ранних и поздних стадиях аллергических реакций, таких как лейкотриены, гистамин, ингибиторы РАF и серотонин.

Оценка электрокардиограммы пациентов, проходящих длительное лечение высокими дозами азеластина, показывает, что во время исследования многократных доз клинически значимое воздействие на QT (QTc) интервал отсутствует.

Не наблюдалось связи между азеластином и вентрикулярной аритмией или трепетанием-мерцанием у 3700 пациентов, принимавших азеластин перорально.

Фармакокинетика 
После повторного интраназального введения ежедневной дозы — 0,56 мг азеластина устойчивая концентрация азеластина в плазме составляла у здоровых добровольцев около 0,27 нг/мл. Азеластин в организме подвергается окислительному деметилированию (отщепление метильной группы гексагидроазепинового фрагмента), катализируемому цитохромом P450 с образованием N-дисметилазеластина (4-[(4-хлорфенил) метил]-2-(гексагидро-1Н-азепин-4-ил)-1 (2Н)-фталазинона), который также является антагонистом гистаминовых Н1-рецепторов. Обнаруженные уровни концентрации активного метаболита N-дисметил-азеластина находились на нижнем пределе определения количественного содержания или не достигали его (0,12 нг/мл).

Повторное назначение препарата пациентам, страдающим аллергическим ринитом, привело к повышению концентрации азеластина в плазме по сравнению со здоровыми субъектами, что позволяет сделать предложение о более высокой скорости системного поглощения (вероятнее всего вследствие повышенной проницаемости через воспаленную слизистую носа). После назначения общей суточной дозы — 0,56 мг азеластина (1 впрыскивание в каждый носовой ход два раза в день) устойчивая средняя концентрация азеластина в плазме, наблюдавшаяся через два часа после приёма дозы, составляла около 0,65 нг/мл. Увеличение общей суточной дозы азеластина г/х до 1,12 мг (2 впрыскивания в каждый носовой ход два раза в день) дает устойчивую среднюю концентрацию препарата в плазме, равную 1,09 нг/мл. Таким образом, концентрация азеластина в плазме крови пропорциональна дозировке препарата. Несмотря на увеличение дозы, системное воздействие после назального применения приблизительно в 8 раз ниже, чем при пероральном приёме азеластина в суточной дозе 4,4 мг, что составляет терапевтическую дозу при лечении аллергического ринита.

Показания к применению 
Для лечения сезонных и круглогодичных аллергических ринитов и  конъюнктивитов.

Противопоказания 
 повышенная чувствительность к компонентам препарата;
 детям в возрасте до 6 лет.

Применение в период беременности и лактации 
Несмотря на то, что при испытании доз, многократно превышающих терапевтический диапазон, не получено какого-либо свидетельства о тератогенном действии, не рекомендуется использование азеластина назального спрея в первый триместр беременности, а также в период лактации.

Лекарственные формы, способы применения и дозы 
Выпускается в виде глазных капель (0,5 мг/мл) и спрея для интраназального применения (0,1%-й раствор, 0,14 мг/доза).

Глазные капли 
При сезонном аллергическом конъюнктивите: при отсутствии иных рекомендаций врача взрослым и детям от 4 лет — по 1 капле в каждый глаз 2 раза в день (утром и вечером). При необходимости — по 1 капле в каждый глаз до 4 раз в день. Возможно профилактическое применение при предполагаемом воздействия аллергена.

При несезонном (круглогодичном) аллергическом конъюнктивите: при отсутствии иных рекомендаций врача — взрослым и детям до 12 лет — по 1 капле в каждый глаз 2 раза в день (утром и вечером). При необходимости — по 1 капле в каждый глаз до 4 раз в день.

Спрей 
При сезонных и круглогодичных аллергических ринитах и риноконъюнктивитах: если не предписано иначе, спрей впрыскивают по одной дозе в каждый носовой ход два раза в день, что соответствует суточной дозе азеластина г/х — 0,56 мг.

При впрыскивании препарата необходимо держать голову прямо.

Азеластин применяется до прекращения симптомов и подходит для продолжительного применения, но не более 6 месяцев.

Побочные действия

Аллергические реакции 
Кожная сыпь, крапивница, зуд.

Со стороны дыхательной системы 
Приступы чиханья, фарингит, кашель, одышка, ощущение стеснения в грудной клетке, затрудненное дыхание, бронхоспазм.

Со стороны нервной системы 
Головная боль, головокружение, чрезмерная утомляемость, сонливость (особенно при использовании назального спрея).

Со стороны пищеварительной системы 
Рвота, снижение аппетита, жажда, горький привкус во рту, изменение вкусовых ощущений, сухость во рту, тошнота, гастралгия (при запрокидывании головы во время интраназального введения).

Прочие 
Тахикардия, гематурия, миалгия, увеличение массы тела.

Местные реакции (при использовании назального спрея) 
Раздражение, сухость, жжение или зуд слизистой оболочки полости носа, редко - носовое кровотечение.

Местные реакции (при использовании глазных капель) 
Раздражение конъюнктивы; редко - сухость глаз, слезотечение, ощущение инородного тела или боль в глазу, отёк, нарушение зрения.

Передозировка

Симптомы 
Вероятна повышенная сонливость.

Лечение 
Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Срок годности и условия хранения 
Срок годности препарата составляет 3 года. Не рекомендовано использование препарата по истечении 6 месяцев после вскрытия флакона.

Препарат отпускается без рецепта врача.

Ссылки 

H1-антигистаминные средства